Матчанов — фамилия.

 Матчанов, Жасур Матякубович (род. 1984) — узбекский боксёр, спортивный функционер.
 Матчанов, Назар Маткаримович (1923—2010) — советский государственный и партийный деятель.

 Матчанова, Огульджан (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.